Aztec – città del Nuovo Messico
 Aztec – CDP dell'Arizona
 Aztec – videogioco del 1982 per home computer
 Aztec – videogioco del 1999 per PlayStation e Windows
 Aztec – aereo della Piper Aircraft
 L'azteco (Aztec) – romanzo del 1980
 Aztec – autovettura della Italdesign